Shadow DN3 — гоночный автомобиль команды Формулы-1 Shadow, сконструированный Тони Саутгейтом и Дэйвом Уссом, участвовавший в сезоне  года.

История 
В первых двух гонках сезона гонщики команды использовали разные шасси: Жан-Пьер Жарье прошлогоднее Shadow DN1, а пришедший из McLaren Питер Ревсон - новое DN3. На тренировке перед Гран-при ЮАР в результате поломки подвески Ревсон попалв аварию и погиб. Команда отказалась от участия в этой гонке.

В дальнейшем по ходу сезона место американца в кокпите занимали британцы Брайан Редман и Том Прайс, а также швед Бертиль Рос. Лучшим результатом в сезоне стало третье место Жарье в Монако.

В первых двух гонках сезона  года наряду с новым шасси Shadow DN5 модернизированное DN3B использовал Прайс: оба раза ему не удалось добраться до финиша.

Шасси Shadow DN3 также принимало участие в Гран-при Великобритании 1976 года: британский гонщик частной команды "Team P R Reilly" Майк Уайлдс не смог пройти квалификацию.

Результаты выступлений в гонках 1974 года

Примечания

Ссылки 

Шасси Shadow Формулы-1